Туларе — топоним:

США 
 Туларе (округ) — округ (Калифорния, США)
  — город (Калифорния, США)
  — озеро (Калифорния, США)
  — город (Южная Дакота, США)

Сербия 
 Туларе (Медведжя) — населенный пункт (Медведжя (община), Сербия)
  — населенный пункт (Прокупле (община), Сербия)